Обсада на Александрия може да се отнася за:
 Обсада на Александрия (47 г. пр.н.е.)
 Обсада на Александрия (619)
 Обсада на Александрия (1801)

Александрия
История на Александрия